

Anno 
 1002 o 1002 a.C.

Astronomia 
 1002 Olbersia (asteroide)

Matematica 
1002 (numero)